Маруока — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Маруока, Мицуру (род. 1996) — японский футболист, полузащитник дортмундской «Боруссии».
 Замок Маруока — замок в префектуре Фукуи, Япония.